Мисаки (Окаяма) — посёлок в Японии.
 Мисаки (Осака) — посёлок в Японии.
 Мисаки, Кадзуо (род. 1976) — японский профессиональный боец смешанного стиля и дзюдоист.